Las siglas APM pueden referirse a:
Advanced Power Management, interfaz de programación de aplicaciones (API) desarrollada por Intel y Microsoft.
Application Performance Monitoring, herramienta para monitorizar el funcionamiento de aplicaciones y sistemas informáticos.
Alguna pregunta més?, un programa de radio y televisión de Cataluña.
Asociación de la Prensa de Madrid, una asociación profesional de periodistas de Madrid creada en 1895.
Asociación Profesional de la Magistratura, asociación profesional de magistrados españoles.
Automated People Mover, un sistema de transporte público.
Asociación Profesionales de Medios, una institución de enseñanza de la República Argentina. 
Asamblea del Pueblo de Madrid, que se constituye de las asambleas de barrios y pueblos surgidas tras las protestas del Movimiento 15-M en España.

Siglas